Штум () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. . Официальный код — 7 09 31.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Фашинг (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 4 места.
 АНП занимает 4 места.
 местный список: 2 места.
 Партия ULS занимает 2 места.
 Партия Regenbogen занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля